FIR steht für:
 Fédération Internationale des Résistants, internationale Dachorganisation von Verbänden antifaschistischer Widerstandskämpfer
 Federazione Italiana Rugby, ein italienischer Rugby-Verband
 Fernes Infrarot, ein Teil der Infrarotstrahlung
 , ein digitales Filter in der Signalverarbeitung, siehe Filter mit endlicher Impulsantwort
 Final Investment Recommendation, eine Potenzialberechnung von Geldgebern
 FIR (Verein), Verein an der RWTH Aachen, ehemals Forschungsinstitut für Rationalisierung
 FIR (Felgenhersteller), italienischer Hersteller von Fahrradfelgen
 Firmenrückdeckungsversicherung als Durchführungsweg der betrieblichen Altersversorgung, siehe Rückdeckungsversicherung
 , ein polizeiliches Dokument in asiatischen Staaten
 , Informationsgebiet der Flugsicherung in der Luftfahrt, siehe Fluginformationsgebiet
 Freight Train Interregio, nationaler, überregionaler Güterzug des Einzelwagenverkehrs
 , ein Begriff aus dem Golfsport, siehe Glossar von Golfbegriffen#Fairway in Regulation
 Fast Infrared, eine auf Infrarotstrahlung basierende Kommunikationsschnittstelle, siehe Infrared Data Association (IrDA)
 Forschungsinstitut für Rohstoffe der Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei
 First Line Air (ICAO-Code), ehemalige sierra-leonische Fluggesellschaft

fir steht für:
 Firan (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Plateau-Sprachen in Plateau (Nigeria), Nigeria

Siehe auch:
 Fir Island
 Fir Point
 Fier (Begriffsklärung)
 Vier (Begriffsklärung)
 Fear
 Fyr

Abkürzung